Э́риксен (, ) — фамилия скандинавского происхождения. Известные носители:

 Эриксен, Аксель Мартиниус (1883—1965) — норвежский шахматист, чемпион Норвегии 1922 г.
 Эриксен, Альфред (1864—1934) — норвежский политик (социал-демократ), журналист и издатель.
 Эриксен, Андрей Эмиль (1841—?) — норвежский писатель.
 Эриксен, Беате (род. 1960) — норвежская актриса и кинорежиссёр.
 Эриксен, Виргилиус (1722—1782) — датский придворный портретист, работал в России.
 Эриксен, Джеральд (1924—2021) — американский математик, специалист в области механики сплошных сред.
 Эриксен, Ингвальд (1884—1961) — датский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года.
 Эриксен, Кристиан (род. 1992) — датский футболист.
 Эриксен, Кристиан Фридо Экхард (1867—1945) — немецкий ботаник и лихенолог.
 Эриксен, Ларс Эрик (род. 1954) — норвежский лыжник.
 Эриксен, Нильс (1911—1975) — норвежский футболист.
 Эриксен, Оге (1917—1998) — норвежский борец, призёр Олимпийских игр.
  (1903—1993) — норвежский литератор, сын Альфреда Э.
 Эриксен, Стейн (1927—2015) — норвежский горнолыжник, олимпийский чемпион.
 Эриксен, Сюзанна (1925—2002) — немецкая фотомодель.
 Эриксен, Торун (род. 1977) — норвежская джазовая певица.
 Эриксен, Фие Удбю (род. 1985) — датская гребчиха.
 Эриксен, Фрея Беха (род. 1987) — датская топ-модель.
 Эриксен, Ханне (род. 1960) — датская гребчиха.
 Эриксен, Чарльз (1875—1916) — американский борец норвежского происхождения, чемпион Олимпийских игр 1904 года.
 Эриксен, Эдвард (1876—1959) — датский скульптор.
 Эриксен, Эмиль Мариус (1886—1950) — норвежский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года.
 Эриксен, Эрик (1902—1972) — датский политик, премьер-министр.
 Эриксен Сёрейде, Ине Мари (род. 1976) — норвежская женщина-политик.
 Эриксен, Торвальд (1868—1939) — норвежский художник-постимпрессионист.

См. также 
 Эриксон
 Эрикссон

Примечания